Уимбълдън 2013 е тенис турнир, провеждащ се на открити тревни кортове. Това ще бъде 127-ото издание на турнира и третият турнир от Големия шлем за годината. Турнирът се играе в „All England Lawn Tennis and Croquet Club“ в периода от 24 юни до 7 юли.

Роджър Федерер и Серина Уилямс защитават титлите си от предната година, но швейцарецът бе елиминиран във втори кръг от Сергей Стаховски. Отпадането на Федерер бе една от многото изненади в началната фаза на турнира, заедно със загубите на двукратния шампион Рафаел Надал и шампионката от 2004 г. Мария Шарапова. Двукратният полуфиналист Жо-Вилфрид Цонга и бившата No.1 при жените Виктория Азаренка бяха част от седемте тенисисти, напуснали турнира поради контузия в първата сряда.

Анди Мъри и Марион Бартоли спечелиха титлите на сингъл.

Турнир 

Уимбълдън 2013 е 127-ото издание на турнира и се провежда в „All England Lawn Tennis and Croquet Club“ в Лондон.

Турнирът се ръководи от Международната тенис федерация (ITF) и е част от календарите на ATP Световен Тур 2013 и WTA Тур 2013. Турнирът включва състезания за мъже и жени – сингъл и двойки, както и смесени двойки.

Провеждат се и състезания на сингъл и двойки и за юноши, и за девойки (тенисисти под 18 г.). Турнирът се играе на тревни кортове – 19 на брой. Най-големите от тях са Централният корт, Корт No.1, Корт No.2 и Корт No.3.

Точки и награден фонд

Ключ

Точки

Награден фонд 
Общият награден фонд на Уимбълдън за 2013 г. е повишен с 40% на £22 560 000 (около $34 милиона). Шампионите на сингъл при мъжете и жените получават по 1,6 милиона паунда всеки, с 450 000 паунда повече от предходната година.

* на отбор

Сингъл

Сингъл мъже

Сингъл жени

Събития

Сингъл мъже 

 Анди Мъри поб.  Новак Джокович, 6 – 4, 7 – 5, 6 – 4

Сингъл жени 

 Марион Бартоли поб.  Сабине Лисицки, 6 – 1, 6 – 4

Двойки мъже 

 Боб Брайън /  Майк Брайън поб.  Иван Додиг /  Марсело Мело, 3 – 6, 6 – 3, 6 – 4, 6 – 4

Двойки жени 

 Хсиех Су-вей /  Шуай Пън поб.  Ашли Барти /  Кейси Делакуа, 7 – 6(7 – 1), 6 – 1

Смесени двойки 

 Даниел Нестор /  Кристина Младенович поб.  Бруно Соарес /  Лиса Реймънд, 5 – 7, 6 – 2, 8 – 6

Поставени тенисисти на сингъл 
По-долу са отбелязани поставените тенисисти, както и по-известните такива, които няма да участват в турнира. Класирането е актуално към 17 юни 2013 г., а точките към 24 юни 2013 г.

Сингъл мъже

Сингъл жени

Отказвания

Тенисисти, получили уайлд кард

Уайлд кард за сингъл мъже 
  Матю Ебдън
  Кайл Едмънд
  Стив Джонсън
  Никола Маю
  Джеймс Уорд

Уайлд кард за сингъл жени 
  Елена Балтача
  Луцие Храдецка
  Ан Кеотавонг
  Йохана Конта
  Тара Мур
  Саманта Мъри
  Андреа Петкович
  Алисън Риске

Уайлд кард за двойки мъже 
  Джейми Бейкър /  Кайл Едмънд
  Лейтън Хюит /  Марк Ноулс
  Дейвид Райс /  Шон Торнли

Уайлд кард за двойки жени 
  Ан Кеотавонг /  Йохана Конта
  Тара Мур /  Мелани Саут
  Саманта Мъри /  Джейд Уиндли
  Шахар Пеер /  Ян Цзи
  Никола Слейтър /  Лиса Уайбоурн

Уайлд кард за смесени двойки 
  Джеймс Блейк /  Дона Векич
  Джейми Делгадо /  Тара Мур
  Кайл Едмънд /  Южени Бушар
  Доминик Инглот /  Йохана Конта
  Марк Ноулс /  Сабине Лисицки

Квалификанти

Квалификанти в схемата на сингъл мъже 
  Стефан Робер
  Бастиан Нител
  Юлиан Райстер
  Уейн Одесник
  Дъстин Браун
  Денис Кудла
  Ян-Ленард Щруф
  Мат Рийд
  Джими Уанг
  Джеймс Дъкуорт
  Михал Пжисиежни
  Боби Рейнолдс
  Го Соеда
  Алекс Кузнецов
  Марк Жикел
  Теймураз Габашвили

Квалификанти в схемата на сингъл жени 
  Карина Витьофт
  Галина Воскобоева
  Каролин Гарсия
  Петра Цетковска
  Айла Томлянович
  Мария Елена Камерин
  Ивон Мойсбургер
  Виржини Разано
  Ева Бирнерова
  Барбора Захлавова-Стрицова
  Мариана Дуке-Марино
  Мишел Ларчер де Брито
Щастливи губещи:
  Ваня Кинг
  Анна-Каролина Шмиедлова

Квалификанти в схемата на двойки мъже 
  Джеси Ливайн /  Вашек Поспишил
  Самуел Грот /  Крис Гучоне
  Доминик Меферт /  Филип Освалд
  Пурав Раджа /  Дивиж Шаран
Щастливи губещи:
  Дъстин Браун /  Рамиз Джунаид
  Стив Джонсън /  Андреас Силестрьом
  Денис Кудла /  Тим Смичек

Квалификанти в схемата на двойки жени 
  Стефани Форец Гакон /  Ева Хрдинова
  Мария Иригойен /  Паула Ормаечея
  Ралука Олару /  Олга Савчук
  Валерия Соловьова /  Марина Заневска

Външни препратки 
  Официален сайт на турнира

WTA Тур 2013
ATP Световен Тур 2013
Уимбълдън (турнир)